Puede referirse a:
 al estiércol de gallina llamado Gallinaza
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas
 el nombre común de la planta '''Mercurialis tomentosa